Masayuki Mori (acteur) est un acteur japonais (1911-1973).
Masayuki Mori (producteur) est un producteur de films japonais (né en 1965).